

События 
 Консулы Сервий Сульпиций Гальба (патриций) и Луций Аврелий Котта (плебей).
 144—134 — Нумантинская война.
 Против римлян поднялось сильное племя ареваков на севере Испании.
 Кельтиберы вместе с лузитанами восстали против Рима.
 Захват Вавилонии парфянами.
 В Риме построен акведук Марция.

Родились 
 Птолемей Мемфисский, единственный сын Птолемея VII Эвергета и его супруги, Клеопатры II (умер в 130 году до н.э.).

Скончались 
 Аристарх Самофракийский, греческий филолог, хранитель Александрийской библиотеки.
 Лю Ву, китайский принц династии Хань.
 Птолемей VII, номинально царь Эллинистического Египта.

См. также

Примечания